

Toponyme 

 Le glacier Lamplugh, un glacier américain situé en Alaska.

Patronyme 

 Thomas Lamplugh (1615-1691), un prélat de l'Église d'Angleterre.

Autre 
 La disparition de Suzy Lamplugh, une affaire criminelle anglaise.